Адорно () — прізвище німецького походження. Відомі носії:
 Альдо Адорно — парагвайський футболіст
 Теодор Адорно — німецький філософ